Йонг — фамилия. Известные носители:
 Йонг, Алекс (род. 1976) — малайзийский автогонщик.
 Йонг, Эд (род. 1981) — американский научный журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Йонг, Эмма (1975—2012) — сингапурская актриса.
 Йонг, Эрика (урождённая Манн; род. 1942) — американская писательница.

Другое 
 Йонг ( — молодой) — часть названия резервных команд нидерландских футбольных клубов, например: «Йонг Аякс», «», «», «».

См. также